Fransoni ist der Nachname folgender Personen:

 Giacomo Fransoni, eigentlich Giacomo Franzoni (1612–1697), italienischer Kardinal
 Giacomo Filippo Fransoni (1775–1856), italienischer Kardinal

Siehe auch:
 Franzoni